Cibo – sostanza o insieme di sostanze, in qualsiasi stato della materia, assimilata da un organismo vivente

Persone 
 Cibo – famiglia aristocratica genovese
 Alderano Cibo – cardinale italiano
 Andrea Cibo – vescovo italiano
 Angelo Cibo – cardinale italiano
 Camillo Cibo – cardinale italiano
 Caterina Cibo – duchessa consorte di Camerino
 Cesare Cibo – arcivescovo cattolico italiano
 Franceschetto Cibo – figlio di Innocenzo VIII
 Gherardo Cibo – botanico italiano
 Giovanni Battista Cibo – papa della Chiesa cattolica con il nome di Papa Innocenzo VIII
 Giulio Cibo – nobile italiano
 Guido Cibo – cardinale-prete italiano
 Innocenzo Cibo – cardinale italiano
 Jean-Baptiste Cibo – vescovo francese
 Leonardo Cibo – cardinale italiano
 Lorenzo Cibo – nobile italiano
 Niccolò Cibo – cardinale italiano
 Odoardo Cibo – arcivescovo italiano
 Pantaleone Cibo – cardinale italiano
 Pietro Giovanni Chiavica Cibo – doge di Genova

Varie 
 Cibo Espresso – azienda di caffè